La Fleur de l'âge peut désigner :

 La Fleur de l'âge, bande dessinée de la série Mamette dessinée par Nob publiée en 2011 ;

 La Fleur de l'âge, film français de Marcel Carné sorti en 1947 ;
 La Fleur de l'âge, ou Les adolescentes, film à sketches de , Michel Brault, Jean Rouch et  sorti en 1964 ;
 La Fleur de l'âge (Rapture), film franco-américain de  sorti en 1965 ;
 La Fleur de l'âge, film français de Nick Quinn sorti en 2012.